Die Liga 1 2021/22 ist die 12. Spielzeit der höchsten indonesischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2008. Die Liga wird nach ihrem Sponsor, der Bank Rakyat Indonesia, auch BRI Liga 1 genannt. Das Eröffnungsspiel bestritten Bali United und Persik Kediri am 27. September 2021. Bali United konnte sich bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft sichern, obwohl sie mit 0-3 Persebaya zu Hause unterlagen, da der Verfolger Persib Bandung an dem Spieltag nicht über ein Unentschieden gegen Persik Kediri hinauskam. Bali United feierte damit nach die zweite Meisterschaft in Folge, nachdem die Saison 2020/21 coronabedingt ausfallen musste.

Mannschaften

Personal

Ausländische Spieler 
Stand: März 2022

Tabelle 
Stand: 1. April 2022

|}

Torschützenliste 
Stand: 1. April 2021

Hattricks 
Stand: 20. März 2022

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Auszeichnungen

Monatliche Auszeichnungen

Jährliche Auszeichnung

Best XI

Weblinks 
 Liga 1 Homepage
 Liga 1 bei soccerway.com

2021
Fußballsaison 2021/22

Einzelnachweise